Bruce Musakanya Bwalya – calciatore zambiano
 Joel Bwalya – ex calciatore zambiano
 Johnson Bwalya – ex calciatore zambiano
 Kalusha Bwalya – ex allenatore di calcio ed ex calciatore zambiano